Johann Georg von Arnstedt († 1629) war ein deutscher Domherr, Domkantor und Domkustos.

Leben und Wirken 
Er stammte aus dem Adelsgeschlecht von Arnstedt. 1617 erlangte er in Naumburg (Saale) ein Domkanonikat mit Majorpräbende, das er von seinem Schwager Christian von Carlowitz übernahm. Als Domkapitular wurde er 1623 angenommen und im Mai 1628 erfolgte seine Ernennung zum Domkantor. Bereits im darauffolgenden Jahr starb er.

Weblinks 
 Johann Georg von Arnstedt (GSN: 083-00136-001). In: Germania Sacra, abgerufen am 1. Januar 2023.

Domherr (Naumburg)
Johann Georg
Adliger
Deutscher
Geboren im 16. Jahrhundert
Gestorben 1629
Mann
Domherr (17. Jahrhundert)